Als Trainer des Jahres wird in Deutschland jährlich ein Fußballtrainer als herausragender der Saison geehrt. Der Trainer des Jahres wird von den Mitgliedern des Verbands Deutscher Sportjournalisten (VDS) gewählt und gemeinsam mit dem Fachblatt Kicker-Sportmagazin geehrt. Als Kandidaten kommen Trainer in Deutschland und deutsche Trainer im Ausland in Frage. Die Auszeichnung wird seit 2002 vergeben, Klaus Toppmöller war der erste Titelträger.

Die erfolgreichsten Trainer mit jeweils insgesamt drei Auszeichnungen sind Felix Magath, der mit drei, und Jürgen Klopp, der mit zwei verschiedenen Vereinen zum Trainer des Jahres gewählt wurde. Klopp ist zugleich, mit dem FC Liverpool, der erste Titelträger für die Arbeit mit einer ausländischen Fußballmannschaft. Erster Titelträger, der zum Zeitpunkt seiner Wahl keine Vereinsmannschaft trainierte, war Jürgen Klinsmann (2006). Der erste und bisher einzige ausländische Titelträger war Louis van Gaal (2010).

Bisherige Ehrungen

Ranglisten

Trainer 
 Platz: Nennt die Platzierung des Trainers innerhalb dieser Rangliste. Diese wird durch die Anzahl der Titel bestimmt. Bei gleicher Anzahl von Titeln wird alphabetisch sortiert.
 Name: Nennt den Namen des Trainers.
 Anzahl: Nennt die Anzahl der errungenen Titel.
 Jahre: Nennt die Spielzeit(en), in denen der Trainer Fußballtrainer des Jahres wurde.

Mannschaften 
 Platz: Nennt die Platzierung des Vereins bzw. der Mannschaft innerhalb dieser Rangliste. Diese wird durch die Anzahl der Titel bestimmt. Bei gleicher Anzahl von Titeln wird alphabetisch sortiert.
 Verein/Mannschaft: Nennt den Namen des Vereins bzw. der Mannschaft.
 Anzahl: Nennt die Anzahl der errungenen Titel.
 Jahre: Nennt die Spielzeit(en), in denen Trainer des Vereins bzw. der Mannschaft Fußballtrainer des Jahres wurden.

Siehe auch 
 Fußballer des Jahres (Deutschland)
 Fußballerin des Jahres (Deutschland)
 Mann des Jahres (Fußball)
 Fussballtrainer des Jahres (Schweiz)

Einzelnachweise 

!Trainer des Jahres (Deutschland)
Trainer des Jahres Deutschland
Deutschland Trainer des Jahres
Fussball Deutschland
Erstverleihung 2002